Frickenhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Frickenhausen am Main – kommun i Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Frickenhausen, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,